Frants (også Frands eller Franz) Rantzau er navnet på flere personer:

 Frants Rantzau (rigshofmester) (1604-1632) – til Rantzausholm, dansk adelmand, godsejer og rigshofmester
 Frants Rantzau (1555-1612) (1555-1612) – til Rantzau, Schönewaide, Redingstorf samt Ziesendorf i Mecklenburg og Brobygård , holstensk godsejer og adelsmand
 Frants Ranzau (1620-1676) (ca. 1620-1676) – til Estvadgård, Bratskov og Bramsløkke, oberst
 Frants Rantzau (1695-1768) (1695-1768) – til Rantzausgave, kejserlig løjtnant